

Toponyme 

 Avenel est un village de l'État de Victoria, en Australie.
 Avenel est une census-designated place dans le New Jersey, aux États-Unis.
 Château d'Avenel, lieu semble-t-il imaginaire mentionné dans L'Abbé de Walter Scott.

Patronyme 

 Charline Avenel, haute fonctionnaire française ;
 Paul Avenel (1823-1902), écrivain français ;
 Georges Avenel (1828-1876), historien français ;
 Georges d'Avenel (1855-1939), historien français ;
 Jean-Jacques Avenel (1948-2014), contrebassiste français.

Liens externes 

Patronyme normand